

Persone

Henn
Carrie Henn (1976) – attrice statunitense
Christian Henn (1964) – ex ciclista su strada tedesco
Gunter Henn (1947) – architetto, docente e ingegnere tedesco
Hans Henn (1926) – ex bobbista tedesco
Sean Henn (1981) – giocatore di baseball statunitense

Cognome composto
Richard Henn Collins (1842-1911) – avvocato e giudice anglo-irlandese